Une typologie est une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types, afin de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes. 

Par extension, le terme typologie désigne parfois la liste des types propres à un domaine d'étude. Le terme doit alors s'employer au singulier : la typologie (singulier) détaille un ensemble de types (pluriel).

La typologie peut concerner des domaines aussi variés que :
 l'épistémologie (typologie épistémologique) ; 
 la typologie psychologique ou typologie psycho-morphologique, tentative de classement des êtres humains, sur la base de leurs caractéristiques physiques ou psychologiques ;
 la littérature ;
 le cinéma ;
 la télévision ; 
 l'architecture : étude des types de l'architecture vernaculaire telles qu’a réalisée Jean Cuisenier dans son Corpus de l'architecture rurale française, typologie de logements au sein d'un ensemble d'habitations (liste des types), typologie de matériaux (liste des matériaux) ;
 la linguistique (typologie linguistique) ;
 l'archéologie (typologie de la céramique grecque, Typologie de la céramique antique, typologie lithique) ;
 la typologie biblique, comme interprétation de la Bible ; 
 la phytosociologie ;
 la médecine: la nosologie ;

Voir aussi 
 .

Notes et références